{{Szlachcic infobox
 |imię               = Michał Ościkowicz
 |wszystkie imiona   = 
 |imię oryginalne    = Micko Ościkowicz
 |grafika            = 
 |opis grafiki       = 
 |herb               = POL COA Trąby.svg
 |opis herbu         = Trąby
 |tytuł              = 
 |dynastia           = 
 |rodzina            = Ościkowicze
 |data urodzenia     = 
 |miejsce urodzenia  = 
 |data śmierci       = 
 |miejsce śmierci    = 
 |ojciec             = Krystyn Ościk
 |matka              = Anna N.
 |mąż                = 
 |żona               = 
 |dzieci             = 
 |rodzeństwo         = RadziwiłłStanisław Bartłomiej
 |faksymile          = 
 |opis faksymile     = 
 |odznaczenia        = 
 |commons            = 
}}

Michał Ościkowicz herbu Trąby, właściwie Micko (żył w XV w.) – wielkolitewski szlachcic, syn Ościka.

Życiorys 

Michał znany jest zaledwie z paru źródeł historycznych. W 1447 roku otrzymuje od Kazimierza Jagiellończyka, wraz ze swymi dwoma braćmi (Bartłomiejem i Stanisławem), chłopów lenników w Krasnym Siole. Oznacza to, że od tamtego momentu, bliżej nieokreślona ilość chłopów zlokalizowanych w tamtej miejscowości, musiała opłacać im trzem swego rodzaju daniny. Jego trzecim bratem był Radziwiłł Ościkowicz.

Występuje na dokumencie Korejwy z Giedrojci w 1451 roku. W połowie XV w. nabył ziemię od Dowgirda i zamienił ją z Kibortem Minimuntowiczem za dział w Kiernowie.

Z bratem Bartłomiejem wspomniany jest w przywileju Mikołaja I Radziwiłła z 1505 roku, jako współdziedzic Starych Muśnik, w których część Bartłomieja pośmiertnie przypadła właśnie Michałowi Ościkowiczowi i Radziwiłłowi Ościkowiczowi.

Życie prywatne 

Michał jest synem Krystyna Ościka. Jego matką była nieznana z nazwiska Anna. Prawdopodobnie zmarł bezpotomnie.

Miał trzech braci; Bartłomieja, Stanisława i Radziwiłła.

Genealogia 

Genealogia rodzinna została utworzona na podstawie fragmentu Władysława Semkowicza w Roczniku Polskiego Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie.

Zobacz też 

 ród herbowy
 heraldyka
 lista polskich herbów szlacheckich

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 

 

Ościkowicze herbu Trąby
Szlachta Wielkiego Księstwa Litewskiego